Bergmyrberget kan syfta på:

 Bergmyrberget (naturreservat, Arvidsjaur kommun) – ett naturreservat i Arvidsjaur kommun
 Bergmyrberget (naturreservat, Vindelns kommun) – ett naturreservat i Vindelns kommun